Икря́нинский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на юго-западе Астраханской области России.

Административный центр — село Икряное.

География 
Икрянинский район расположен в юго-западной части Астраханской области и граничит:
 на севере — с Наримановским районом и городом Астрахань;
 на востоке и юго-востоке — с Приволжским и Камызякским районами;
 на юге и юго-востоке — омывается Каспийским морем;
 на западе — с Лиманским районом.

Протяженность с севера на юг более 100 км, с запада на восток — более 44 км. Общая площадь земель в административных границах района составляет более 1,95 км². Территория района включает пойменные земли центральной и западной части дельты реки Волга и участки придельтовых западных ильменей. Из природных ресурсов на территории района имеются месторождения кирпичных глин и строительного песка, по прогнозам — запасы высоко минерализированных вод и лечебных грязей. Более 51 % площади района или 1,00 тыс. км² покрыто водной поверхностью — это реки, озера, протоки, пруды. Основу транспортных магистралей района составляют автодороги с твердым покрытием общей протяженностью 232,3 км (в том числе автодорога федерального значения — 53,3 км) и автодороги территориального значения — 179 км.

История 
Икрянинский район установлен обязательным постановлением Астраханского губернского исполнительного комитета № 227 «О районировании Астраханской губернии» 14 июля 1925 года. Именно этот день и отмечается как День района. В июне 1928 года район вошёл в состав Астраханского округа Нижне-Волжского края. 30 июля 1930 года Астраханский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Нижне-Волжского края. С 10 января 1934 года Икрянинский район в составе Сталинградского края, с 5 декабря 1936 года — в составе Сталинградской области. 16 июля 1937 года в составе Сталинградской области был повторно образован Астраханский округ, куда вошёл и Икрянинский район.

27 декабря 1943 года район вошёл в состав вновь образованной Астраханской области.

С 1 января 2006 года в соответствии с Законом Астраханской области № 43/2004-ОЗ от 6 августа 2004 года в составе района образовано 17 муниципальных образований: 2 городских и 15 сельских поселений.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (пгт Ильинка и Красные Баррикады) проживают  % населения района.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Административное деление 
Икрянинский район как административно-территориальная единица включает в свой состав 2 посёлка городского типа и 11 сельсоветов.

В Ахтубинский район как муниципальное образование со статусом муниципального района входят 13 муниципальных образований, в том числе 2 городских и 11 сельских поселений:

Законом Астраханской области от 3 июня 2015 года № 32/2015-ОЗ Оранжерейнинский и Фёдоровский сельсоветы были объединены в Оранжерейнинский сельсовет с административным центром в селе Оранжереи.

Законом Астраханской области от 26 мая 2016 года № 23/2016-ОЗ Восточный, Икрянинский и Озерновский сельсоветы были объединены в Икрянинский сельсовет с административным центром в селе Икряное.

Законом Астраханской области от 10 апреля 2018 года N 31/2018-ОЗ Зюзинский и Мумринский сельсоветы были объединены в Мумринский сельсовет с административным центром в селе Мумра.

Населённые пункты 
В Икрянинском районе 37 населённых пунктов.

 Упразднённые населённые пункты
В 1999 г. упразднён посёлок Коклюй.

26 июля 2013 года упразднён посёлок Долгий, входивший в Маячнинский сельсовет.

В 2017 году упразднён опустевший (Население ) посёлок Бакланий (Закон Астраханской области от 21 ноября 2017 года)

Экономика 
В январе-декабре 2008 года объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями и организациями Икрянинского района составил 1485,5 млн руб. 94,3 % общего объёма приходится на обрабатывающие производства (1401,4 млн руб. Объёмы отгруженных товаров и услуг этой отрасли на 74 % формируются за счёт производства транспортных средств (к которым относится судостроение). Отгруженная продукция судостроения и судоремонта увеличилась по сравнению с 2007 годом в 4,7 раз и составила 1107 млн руб. Данная отрасль производства представлена двумя предприятиями: ОАО "ССЗ «Красные Баррикады» и ЗАО "ПК «ЭКО+».

Известные уроженцы 
Герои Советского Союза:
 Алексеев Б. А. — родился 16 января 1909 в селе Вахромеево ныне Икрянинского района Астраханской области;
 Зверев А. М. — родился 24 апреля 1925 в селе Бахтемир Икрянинского района Астраханской области;
 Ажимов Т. Х. — родился в 1921 году в селе Мумра Икрянинского района Астраханской области.

Герои социалистического труда
 Сафронов, Петр Алексеевич

Спортсмены:
 Василий Кудинов — п. Ильинка, 1969 г. р., гандбол, чемпион Олимпийских Игр 1992 г. (Сеул), 2000 г. (Сидней)
 Владимир Андреев — п. Ильинка, 1945 г. р., баскетбол, чемпион мира 1967 года и бронзовый призёр Олимпиады в Мехико-68

Примечания

См. также 
 Населённые пункты Астраханской области
 Административное деление Астраханской области

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Икрянинского района
 Клуб рыбаков и охотников «АСТОРИЯ»